Qaim ist der Familienname folgender Personen:
 Matin Qaim (* 1969), deutscher Agrarwissenschaftler, Professor für Agrarökonomie
 Sayed M. Qaim (* 1941), pakistanischer Chemiker

Siehe auch:
 Al-Qa'im
 Kaim (Begriffsklärung)